Magnesia může znamenat:
 Magnesia – minerální voda z Karlových Varů
 Magnesia (prefektura) – řecká prefektura
nebo také:
 Magnesia Litera – české literární ocenění
 Bitva u Magnésie – bitva mezi Římskou republikou a Seleukovskou říší v roce 190 př. n. l.
 Magnesia ad Sipylum – město v bývalé Lýdii, dnešním Turecku